Příjmení Šabata (či přechýleně Šabatová) nese více různých osobností:

 Anna Šabatová (* 1951) – ombudsmanka, signatářka Charty 77 a její mluvčí v roce 1986
 František Šabata (1858–1942) – český a československý katolický politik
 Jan Šabata (politik) (1834–1906) – rakouský politik české národnosti z Čech
 Jaroslav Šabata (1927–2012) – český levicový politik, filozof, psycholog a politolog
 Petr Šabata (* 1957) – český právník, soudce a bývalý lední hokejista
 Petr Šabata (novinář) (* 1961) – český novinář